Montcalm steht für:

 Montcalm-Massiv mit dem Pic de Montcalm (3077 m) in den französischen Pyrenäen

Ort in Kanada:
 Montcalm (regionale Grafschaftsgemeinde) in Québec, Kanada
 Montcalm (Québec), Ort in Québec, Kanada
 Montcalm (Manitoba), Ort in Manitoba, Kanada

Ort bzw. County in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Montcalm (Louisiana), Ort im US-Bundesstaat Louisiana 
 Montcalm County im US-Bundesstaat Michigan
 Montcalm (New Hampshire)

Schiff:
 Montcalm (Schiff, 1868), Panzerkorvette der französischen Marine
 Montcalm (Schiff, 1900), Panzerkreuzer der französischen Marine
 Montcalm (Schiff, 1935), Leichter Kreuzer der französischen Marine
 Montcalm (D642), Fregatte der Georges-Leygues-Klasse der französischen Marine

Montcalm ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Joseph de Montcalm (1712–1759), französischer General
 Noelle Montcalm (* 1988), kanadische Leichtathletin